Plusieurs syndromes peuvent correspondre au nom syndrome de Shprintzen. Ils doivent leur nom au docteur Robert Shprintzen. Il peut s'agir de :
 le syndrome de Shprintzen proprement dit ou syndrome vélo-cardio-facial ;
 le syndrome de Shprintzen-Goldberg ;
 le syndrome de Goldberg-Shprintzen ;
 le syndrome omphalocèle de Shprintzen .